Niederwil (Aargau)
 Niederwil (Solothurn)